Дом дьявола

 «Дом дьявола» ( — Дом экзорцизма) — итальянский фильм ужасов 1973 года.
 «Дом дьявола» ( — Убийственная хата) — американский комедийный фильм ужасов 2008 года.
 «Дом дьявола» () — американский фильм ужасов 2009 года.